Die Saison 2002/2003 war die 11. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die neunte Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der SV Yeşilyurt Berlin, der damit in die Oberliga Nordost aufstieg. Das Eröffnungsspiel bestritten am 10. August 2002 der SV Tasmania Berlin und Hertha 03 Zehlendorf. Der letzte Spieltag fand am 1. Juni 2003 statt. Von 15. Dezember 2002 bis 16. Januar 2003 gab es eine Winterpause.

Tabelle

Quelle 
 
 

Fußballsaison 2002/03
2002